Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, jehož členové nestartovali společně. Nestor nastoupil s Leanderem Paesem, aby ve druhém kole podlehli Cuevasovi s Marrerem. Spoluhráčem Zimonjiće se stal Marcin Matkowski, s nímž skončil také ve druhé fázi turnaje na raketách britského dua Jamie Murray a John Peers.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený uruguaysko-španělský pár Pablo Cuevas a David Marrero, který ve finále zdolal španělské turnajové pětky Marcela Granollerse s Marcem Lópezem ve dvou setech 6–4 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhé kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (2. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2015